

Вікторовка — село, Зерендинський район, Акмолинська область

Вікторовка — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Вікторовка — присілок, Казанський район, Тюменська область

Див. також 
 Вікторівка

ru:Викторовка